Holton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Holton Township (Michigan)
 Holton Township (Oklahoma)